Scacchi – gioco da tavolo

Persone
 Arcangelo Scacchi – geologo italiano
 Eugenio Scacchi – mineralogista italiano
 Fortunato Scacchi – religioso, teologo ed erudito italiano
 Greta Scacchi – attrice italiana naturalizzata australiana, figlia di Luca
 Luca Scacchi Gracco –  storico dell'arte, gallerista e critico d'arte italiano
 Marco Scacchi – compositore italiano

Videogiochi 
 Scacchi – programma per macOS
 Scacchi – programma per l'ambiente GNOME